Iannucci ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Iannucci (1914–2008), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 Armando Iannucci (* 1963), britischer Komiker, Regisseur und Produzent